Канші () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Канші () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос